Tebec, es un topónimo en lengua maya de Yucatán, México, que puede referirse a:

 Tebec (Umán), es una localidad y una hacienda en el municipio de Umán, en Yucatán, México;
 Tebec (Izamal), es una hacienda en el municipio de Izamal, en Yucatán, México.
 Uen Tebec, estación biológica experimental del Instituto de Biodiversidad Tropical, en Costa Rica.